Twentieth Century Man ("uomo del XX secolo" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Twentieth Century Man – traccia dell'album Animal Magnetism degli Scorpions del 1980
 Twentieth Century Man – traccia dell'album Whatever Happened to Jugula? di Roy Harper del 1985